

Patronyme 

 Albert Lacombe (1827-1916), religieux canadien de la congrégation des Oblats ;
 André Lacombe (1923-2000), acteur français ;
 Benjamin Lacombe (1982-), illustrateur français ;
 Bernard Lacombe (1952-), footballeur français ;
 Bernard Lacombe (1963-), joueur de rugby à XV et de rugby à XIII ;
 Brigitte Lacombe (1950-), photographe française ;
 Charles de Lacombe (1832-1904), personnalité politique française ;
 Claire Lacombe (1765-1826), actrice et militante révolutionnaire et féministe française originaire de l'Ariège ;
 Claire Lacombe (1942-2017), actrice, épouse de Jean-Claude Drouot ;
 Daniel Lacombe (1870-1939), personnalité politique française ;
 Denis Lacombe (1936-), auteur français de roman policier ;
 Diane Lacombe (1952-), romancière québécoise ;
 Diane Lacombe (1976-), nageuse française ;
 François Lacombe (1726-1795), écrivain français ;
 François Lacombe (1948-), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Georges Lacombe (1902-1990), réalisateur de cinéma français ;
 Georges Lacombe (1868-1916), peintre et sculpteur français ;
 Georges Lacombe (1879-1947), linguiste français ;
 Grégory Lacombe (1982-), footballeur français ;
 Gustave Mercier-Lacombe (1815-1874), préfet et gouverneur civil français ; 
 Guy Lacombe (1955-), joueur puis entraîneur de football français ;
 Hervé Lacombe (1963-), musicologue et biographe et professeur d’université français ;
 Jacques Lacombe (1724-1811), éditeur français ;
 Jacques Lacombe (1963-), musicien québécois ;
 plusieurs  ;
 Jean-Baptiste-Marie Lacombe (1760-1794), révolutionnaire français ;
 Jean-Baptiste Ernest Lacombe (1854-1922), architecte français ;
 Jean-Jacques de Lacombe (1795-1851), personnalité politique française ;
 Jean-Pierre Lacombe-Saint-Michel (1753-1812), militaire français ;
 Jean-Pierre Lacombe (1756-1841), personnalité politique française ;
 Julien Lacombe (1979-), réalisateur et scénariste français ;
 Karine Lacombe (1970-), chercheuse et infectiologue française ;
 Louis Lacombe (1853-1927), personnalité politique française ; 
 Louis Lacombe (1818-1884), pianiste et compositeur français ;
 Marc Lacombe, dit Marcus, (1966-), journaliste et animateur français spécialisé dans l'univers du jeu vidéo ; 
 Normand Lacombe (1964-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Olivier Lacombe (1904-2002), indianiste et philosophe français ;
 Patrice Lacombe (1807-1863), écrivain et notaire canadien ;
 Paul Lacombe (1833-1903), personnalité politique française ;
 Paul Lacombe (1834-1919), historien et archiviste français ;
 Paul Lacombe (1837-1927), compositeur français ;
 Paul Lacombe (1990-), joueur de basket-ball français ;
 Paul Lacombe de La Tour (1889-1940), militaire français ;
 Pierre de Lacombe (1868-1933), militaire français ;
 Pierre Lacombe, astrophysicien canadien ;
 Pierre Lacombe (1840-1918), personnalité politique française ;
 Raymond Lacombe (1929-2002), exploitant agricole et syndicaliste français ; 
 Roland Lacombe (1938-2011), coureur cycliste français ;
 Stéphanie Lacombe (1976-), photographe française ;
 Sylvain Lacombe (1968), pilote automobile québécois ;
 Virgile Lacombe (1984-), joueur de rugby à XV français.
 Vincent Lacombe (1989), joueur français de volley-ball.

Toponyme

Algérie 
 Mercier-Lacombe, ancienne commune d’Algérie.

Canada 
 Lacombe, ville canadienne d’Alberta ;
 Comté de Lacombe, comté canadien d'Alberta.

États-Unis 
 Lacombe, census-designated place située en Louisiane.

France 
 Lacombe, commune française de l'Aude.

Titre 

 Lacombe Lucien (1974), film de Louis Malle.

Autres 

 Jardin de Lacombe, jardin privé français à Lagraulière
 Daniel Lacombe (1885), variété de rose.


Patronyme français